Groussard ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Groussard (* 1934), französischer Radsportler
 Serge Groussard (* 1921), französischer Literat und Journalist